Mian chuan ou mian quan (lit. punho de cotton), é uma arte marcial chinesa que provavelmente se originou na província de Hebei, no norte da China. Não há registro definitivo dado do criador ou da origem do estilo. Ele ganhou fama quando praticada no Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, na Alemanha como um dos principais eventos.

A teoria deste estilo é que a defesa se torna crime e maciez transforma a dureza, e os ataques do praticante sempre depois do oponente. Soft ataques de ganhar a mão superior para um praticante e configura o adversário mais difícil para um array, mais dominante dos movimentos. Mian Chuan não exige movimentos avançados, tais como braços, usando apenas socos e chutes, mas não procura postura equilibrada, um corpo na maior parte relaxada, e um ataque de curto alcance.

O estilo é simples de usar, pois não exigem movimentos avançados, como a luta, portanto, apenas usando socos e pontapés. O mian quan exige postura equilibrada, com a maioria do corpo relaxado e um curto período de intervalo de ataque.

Artes marciais chinesas